A Copa da Ásia de 2000 foi a 12ª edição da Copa da Ásia.

Ocorreu entre 12 de Outubro a 29 de Outubro de 2000, no Líbano. A Seleção Japonesa de Futebol venceu a Seleção Saudita de Futebol na final em Beirute.

Fase de qualificação 
42 equipes participaram nos jogos da fase de qualificação. As selecções foram divididas em 10 grupos e os primeiros-colocados de cada grupo qualificavam-se directamente para o torneio final. Um total de 84 jogos foram realizados, começando com o Omã versus Kyrgyzstan jogo em 3 de agosto de 1999.
Anfitriã
 
Defensora do título
 
Vencedores da fase de qualificação
 
 
 
  Iraque

Estádios 
 Camille Chamoun Sports City Stadium, Beirute (Capacidade: 57 600)
 Saida International Stadium, Sídon (Capacidade: 22 600)
 International Olympic Stadium, Trípoli (Capacidade: 22 400)

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Melhores terceiros 
No final da Primeira Fase foi feita a comparação entre as selecções que ficaram em 3º lugar de cada grupo, e essas avançaram para a fase seguinte.

Fases finais

Quartos-finais

Semi-finais

Terceiro lugar

Final

Premiações

Campeões

Individuais

Melhores do torneio

Ligações externas 
 Copa da Ásia 2000 em Arquivo dos Mundiais

Copa da Ásia
2000 no futebol